Отт Арпадович Ардер (, 26 февраля 1950, Таллин — 26 июня 2004, о. Кассари, Эстония) — эстонский советский поэт, детский писатель и переводчик. Также он известен как автор нескольких популярных в Эстонии песен и автор театральных постановок. С 1990 года являлся членом Эстонского союза писателей. Его младший брат Ян Ардер — музыкант и певец, участник популярной в СССР и Эстонии группы Апельсин. Отт Ардер является автором текстов к нескольким песням, написанным для этой группы.

В последние годы «застоя» приютил в Таллине поэта-песенника Бориса Баркаса, когда его песни были запрещены к исполнению в СССР.
Найден мёртвым утром 26 июня 2004 года на пляже острова Кассари.

Похоронен на Александро-Невском кладбище в Таллине.

Примечания

Ссылки 
 Фото Отта Ардера

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Эстонии
Похороненные на Александро-Невском кладбище